Ginebrell (Vilamolat de Mur), indret i partida de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Torre Ginebrell, torre romànica del poble de Vilamolat de Mur (Pallars Jussà)
 Casa Ginebrell, masia de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Lo Ginebrell (el Meüll), indret i partida de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Barranc del Ginebrell, barranc del municipi de Tremp (Pallars Jussà)